Норт Шор има више значења:
 Норт Шор (Вирџинија)
 Норт Шор (Калифорнија)